Adolf Schultz ist der Name folgender Personen:
* Adolf Schultz (Richter) (1846–nach 1917), deutscher Jurist, Richter und Landgerichtspräsident
 Adolf-Wilhelm Schultz (1875/1876–1943), deutscher Unternehmer und Firmengründer

Siehe auch:
 Adolph Schultz